Taxa peut faire référence à :
 pluriel de taxon ;
 Taxa, une série TV de 1999 avec Peter Gantzler (Mike Engholm).